Il doppio del Warsaw Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2002.

Tathiana Garbin e Janette Husárová erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jelena Kostanić Tošić e Henrieta Nagyová hanno battuto in finale Evgenija Kulikovskaja e Silvija Talaja 6-1, 6-1.

Teste di serie

  Émilie Loit /  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Laura Montalvo /  María Emilia Salerni (quarti di finale)

  Samantha Reeves /  Irina Seljutina (quarti di finale)
  Eva Bes /  María Vento-Kabchi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Warsaw Open 2002